"Luis"/"Luís" 
 Luis Gustavo (ator) — ator brasileiro

"Luiz"
 Luiz Gustavo (quadrinista)  — quadrinista brasileiro
 Luiz Gustavo Dias  — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos